Das Qatar International 1996 fand vom 5. bis 10. Oktober 1996 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1996/97 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 75.000 US-Dollar.
 
Das Endspiel bestritten wie in den beiden Vorjahren Jansher Khan und Rodney Eyles, die beide topgesetzt ins Turnier gestartet waren. Zum dritten Mal in Folge besiegte Khan seinen Kontrahenten Eyles, er gewann die Partie mit 15:10, 15:7, 13:15 und 15:10.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Saoud Al Sulaiti einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

 
1996
PSA World Tour 1996/97
Squashturnier in Doha